Town of Poughkeepsie correspond à une municipalité qui comprend l'ensemble des communes situées à proximité de Poughkeepsie. Au recensement de 2000, la population de la ville atteignait 42.777 habitants.

Localité dans le comté de Dutchess
Town dans l'État de New York